Alsómogyoród (1899-ig Alsó-Lieszkó, szk. Dolný Lieskov), Szlovákia, Trencséni kerület, Vágbesztercei járás
Felsőmogyoród (1899-ig Felső-Lieszkó, szk. Horný Lieskov), Szlovákia, Trencséni kerület, Vágbesztercei járás
Melcsicmogyoród (szk. Melčice-Lieskové), Szlovákia, Trencséni kerület, Trencséni járás
Mogyoród, Pest megye
Morvamogyoród (1899-ig Morva-Lieszkó, szk. Moravské Lieskové), Szlovákia, Trencséni kerület, Vágújhelyi járás
Nemesmogyoród (szk. Zemianske Lieskové), Melcsicmogyoród része